{| class="wikitable"
! Naam
! Voorlopige naamgeving
! Datum ontdekking
! Locatie ontdekking
! Ontdekker
|-|-
| (74901) - || 1999 TP124 || 4 oktober 1999 || Socorro || LINEAR
|-
| (74902) - || 1999 TS124 || 4 oktober 1999 || Socorro || LINEAR
|-
| (74903) - || 1999 TT124 || 4 oktober 1999 || Socorro || LINEAR
|-
| (74904) - || 1999 TV124 || 4 oktober 1999 || Socorro || LINEAR
|-
| (74905) - || 1999 TQ125 || 4 oktober 1999 || Socorro || LINEAR
|-
| (74906) - || 1999 TF129 || 6 oktober 1999 || Socorro || LINEAR
|-
| (74907) - || 1999 TB136 || 6 oktober 1999 || Socorro || LINEAR
|-
| (74908) - || 1999 TE138 || 6 oktober 1999 || Socorro || LINEAR
|-
| (74909) - || 1999 TV139 || 6 oktober 1999 || Socorro || LINEAR
|-
| (74910) - || 1999 TX139 || 6 oktober 1999 || Socorro || LINEAR
|-
| (74911) - || 1999 TZ139 || 6 oktober 1999 || Socorro || LINEAR
|-
| (74912) - || 1999 TE140 || 6 oktober 1999 || Socorro || LINEAR
|-
| (74913) - || 1999 TL141 || 6 oktober 1999 || Socorro || LINEAR
|-
| (74914) - || 1999 TA143 || 7 oktober 1999 || Socorro || LINEAR
|-
| (74915) - || 1999 TL143 || 7 oktober 1999 || Socorro || LINEAR
|-
| (74916) - || 1999 TM143 || 7 oktober 1999 || Socorro || LINEAR
|-
| (74917) - || 1999 TT143 || 7 oktober 1999 || Socorro || LINEAR
|-
| (74918) - || 1999 TE144 || 7 oktober 1999 || Socorro || LINEAR
|-
| (74919) - || 1999 TS144 || 7 oktober 1999 || Socorro || LINEAR
|-
| (74920) - || 1999 TU144 || 7 oktober 1999 || Socorro || LINEAR
|-
| (74921) - || 1999 TA145 || 7 oktober 1999 || Socorro || LINEAR
|-
| (74922) - || 1999 TV146 || 7 oktober 1999 || Socorro || LINEAR
|-
| (74923) - || 1999 TE151 || 7 oktober 1999 || Socorro || LINEAR
|-
| (74924) - || 1999 TF151 || 7 oktober 1999 || Socorro || LINEAR
|-
| (74925) - || 1999 TB152 || 7 oktober 1999 || Socorro || LINEAR
|-
| (74926) - || 1999 TH153 || 7 oktober 1999 || Socorro || LINEAR
|-
| (74927) - || 1999 TK153 || 7 oktober 1999 || Socorro || LINEAR
|-
| (74928) - || 1999 TE154 || 7 oktober 1999 || Socorro || LINEAR
|-
| (74929) - || 1999 TF156 || 7 oktober 1999 || Socorro || LINEAR
|-
| (74930) - || 1999 TL156 || 15 oktober 1999 || Socorro || LINEAR
|-
| (74931) - || 1999 TA159 || 9 oktober 1999 || Socorro || LINEAR
|-
| (74932) - || 1999 TC161 || 9 oktober 1999 || Socorro || LINEAR
|-
| (74933) - || 1999 TB162 || 9 oktober 1999 || Socorro || LINEAR
|-
| (74934) - || 1999 TQ166 || 10 oktober 1999 || Socorro || LINEAR
|-
| (74935) - || 1999 TC172 || 10 oktober 1999 || Socorro || LINEAR
|-
| (74936) - || 1999 TD172 || 10 oktober 1999 || Socorro || LINEAR
|-
| (74937) - || 1999 TO172 || 10 oktober 1999 || Socorro || LINEAR
|-
| (74938) - || 1999 TC174 || 10 oktober 1999 || Socorro || LINEAR
|-
| (74939) - || 1999 TO174 || 10 oktober 1999 || Socorro || LINEAR
|-
| (74940) - || 1999 TX174 || 10 oktober 1999 || Socorro || LINEAR
|-
| (74941) - || 1999 TB175 || 10 oktober 1999 || Socorro || LINEAR
|-
| (74942) - || 1999 TO177 || 10 oktober 1999 || Socorro || LINEAR
|-
| (74943) - || 1999 TW177 || 10 oktober 1999 || Socorro || LINEAR
|-
| (74944) - || 1999 TN178 || 10 oktober 1999 || Socorro || LINEAR
|-
| (74945) - || 1999 TV178 || 10 oktober 1999 || Socorro || LINEAR
|-
| (74946) - || 1999 TA179 || 10 oktober 1999 || Socorro || LINEAR
|-
| (74947) - || 1999 TB181 || 10 oktober 1999 || Socorro || LINEAR
|-
| (74948) - || 1999 TJ181 || 11 oktober 1999 || Socorro || LINEAR
|-
| (74949) - || 1999 TK187 || 12 oktober 1999 || Socorro || LINEAR
|-
| (74950) - || 1999 TO188 || 12 oktober 1999 || Socorro || LINEAR
|-
| (74951) - || 1999 TX190 || 12 oktober 1999 || Socorro || LINEAR
|-
| (74952) - || 1999 TP191 || 12 oktober 1999 || Socorro || LINEAR
|-
| (74953) - || 1999 TA193 || 12 oktober 1999 || Socorro || LINEAR
|-
| (74954) - || 1999 TB194 || 12 oktober 1999 || Socorro || LINEAR
|-
| (74955) - || 1999 TL195 || 12 oktober 1999 || Socorro || LINEAR
|-
| (74956) - || 1999 TP195 || 12 oktober 1999 || Socorro || LINEAR
|-
| (74957) - || 1999 TN196 || 12 oktober 1999 || Socorro || LINEAR
|-
| (74958) - || 1999 TL197 || 12 oktober 1999 || Socorro || LINEAR
|-
| (74959) - || 1999 TD198 || 12 oktober 1999 || Socorro || LINEAR
|-
| (74960) - || 1999 TR198 || 12 oktober 1999 || Socorro || LINEAR
|-
| (74961) - || 1999 TV200 || 13 oktober 1999 || Socorro || LINEAR
|-
| (74962) - || 1999 TW200 || 13 oktober 1999 || Socorro || LINEAR
|-
| (74963) - || 1999 TX200 || 13 oktober 1999 || Socorro || LINEAR
|-
| (74964) - || 1999 TA205 || 13 oktober 1999 || Socorro || LINEAR
|-
| (74965) - || 1999 TS205 || 13 oktober 1999 || Socorro || LINEAR
|-
| (74966) - || 1999 TB208 || 14 oktober 1999 || Socorro || LINEAR
|-
| (74967) - || 1999 TA210 || 14 oktober 1999 || Socorro || LINEAR
|-
| (74968) - || 1999 TW212 || 15 oktober 1999 || Socorro || LINEAR
|-
| (74969) - || 1999 TZ215 || 15 oktober 1999 || Socorro || LINEAR
|-
| (74970) - || 1999 TF217 || 15 oktober 1999 || Socorro || LINEAR
|-
| (74971) - || 1999 TO217 || 15 oktober 1999 || Socorro || LINEAR
|-
| (74972) - || 1999 TT218 || 15 oktober 1999 || Socorro || LINEAR
|-
| (74973) - || 1999 TP220 || 1 oktober 1999 || Catalina || CSS
|-
| (74974) - || 1999 TN222 || 2 oktober 1999 || Catalina || CSS
|-
| (74975) - || 1999 TJ231 || 5 oktober 1999 || Catalina || CSS
|-
| (74976) - || 1999 TG232 || 5 oktober 1999 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| (74977) - || 1999 TC233 || 7 oktober 1999 || Catalina || CSS
|-
| (74978) - || 1999 TY234 || 3 oktober 1999 || Catalina || CSS
|-
| (74979) - || 1999 TP236 || 3 oktober 1999 || Catalina || CSS
|-
| (74980) - || 1999 TT236 || 3 oktober 1999 || Catalina || CSS
|-
| (74981) - || 1999 TB240 || 4 oktober 1999 || Catalina || CSS
|-
| (74982) - || 1999 TJ242 || 4 oktober 1999 || Catalina || CSS
|-
| (74983) - || 1999 TP242 || 4 oktober 1999 || Catalina || CSS
|-
| (74984) - || 1999 TW248 || 8 oktober 1999 || Catalina || CSS
|-
| (74985) - || 1999 TD251 || 5 oktober 1999 || Socorro || LINEAR
|-
| (74986) - || 1999 TZ251 || 8 oktober 1999 || Socorro || LINEAR
|-
| (74987) - || 1999 TZ253 || 11 oktober 1999 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| (74988) - || 1999 TN258 || 9 oktober 1999 || Socorro || LINEAR
|-
| (74989) - || 1999 TO262 || 15 oktober 1999 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| (74990) - || 1999 TO264 || 2 oktober 1999 || Socorro || LINEAR
|-
| (74991) - || 1999 TD269 || 3 oktober 1999 || Socorro || LINEAR
|-
| (74992) - || 1999 TT269 || 3 oktober 1999 || Socorro || LINEAR
|-
| (74993) - || 1999 TU270 || 3 oktober 1999 || Socorro || LINEAR
|-
| (74994) - || 1999 TH271 || 3 oktober 1999 || Socorro || LINEAR
|-
| (74995) - || 1999 TQ271 || 3 oktober 1999 || Socorro || LINEAR
|-
| (74996) - || 1999 TV271 || 3 oktober 1999 || Socorro || LINEAR
|-
| (74997) - || 1999 TP274 || 6 oktober 1999 || Socorro || LINEAR
|-
| (74998) - || 1999 TV276 || 6 oktober 1999 || Socorro || LINEAR
|-
| (74999) - || 1999 TM278 || 6 oktober 1999 || Socorro || LINEAR
|-
| (75000) - || 1999 TM279 || 7 oktober 1999 || Socorro || LINEAR|}

Planetoïdenlijsten